Partridge (Kansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas
 Partridge Island, enkele eilanden met deze naam
 The Partridge Family, een Amerikaanse televisieserie